Евге́ний Леони́дович Смирно́в (9 января 1947 — 6 мая 2003) — украинский политик, , . Народный депутат Украины 2-го и 3-го созывов.

Биография 
В 1966—1969 годах работал рабочим Тульчинского металлоштамповочного завода, лесорубом Верхне-Туломского лесокомбината, матросом среднерыболовного траулера в Баренцевом море, рабочим-бурильщиком Винницкого проектного института. В 1970—1973 — студент философского факультета Киевского государственного университета. Исключен из 4 курса по политическим мотивам. В 1973—1976 — заключенный по ст. 187 «прим» УК СССР (антикоммунистическая деятельность). Реабилитирован в ноябре 1993 года.

С 1988 года возглавляет Союз Украинского Народа.

Образование: Ровненский институт культуры, факультет театральной режиссуры (1987), режиссёр; Санкт-Петербургская консерватория, теоретико-композиторский факультет (1991, экстерном), ; Тбилисский государственный университет, юридический факультет (1992, экстерном), .

В 1981—1991 гг. поставил 13 спектаклей. В 1996—1997 — организатор и художественный руководитель первого в мире исполнения цикла всех симфоний Антона Брукнера в Urfassungen (г. Киев; Национальный симфонический оркестр Украины).

В 1996—1998 гг. — глава депутатской следственной комиссии Верховной Рады Украины. В 1992—1993 — доброволец, участник боевых действий в Грузии (под флагом Гамсахурдия).

С 11 мая 1994 г. по 12 мая 1998 г. — Народный депутат Украины 2-го созыва. Избран по Тульчинскому (Винницкая область) избирательному округу N 61.

С 12 мая 1998 по 14 мая 2002 — Народный депутат Украины 3-го созыва. Избран по избирательному округу № 16 (Винницкая область).

Во время второй каденции в Верховной Раде, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Входил во фракции партии «Трудовая Украина». Автор около 800 стихов, рассказов, романов, научных исследований.
Под псевдонимом Евгений Сварожич в 2001 году издает книгу «Золотой Паук Вод», которая в 2003 году была провозглашена Священным Писанием Славянского духовного течения «Большой Огонь» (посмертно).

Ссылки 
 Сайт ВРУ
 Сайт ВРУ

Выпускники Тбилисского государственного университета
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва